Открытый чемпионат Чжэнчжоу по теннису 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в сентябре в Чжэнчжоу (Китай) на открытых хардовых кортах. Относится к премьер-серии WTA с призовым фондом около 1 миллиона долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар. В текущем году турнир состоится с 9 по 15 сентября 2019 года.

Общая информация 

Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Посев теннисисток 

 1 Рейтинг на 26 Августа 2019.

Особая категория игроков 
1. Теннисистки, получившие приглашение (WC):
  Дуань Инъин 
  Анжелика Кербер
  Ян Чжаосюань
2. Теннисистки, победители квалификации:
 Лесли Керкхове
 Лу Цзяцзин  
 Ю Сяоди  
 Мейлинг Ванг  
3. Теннисистка, счастливая участница квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт 
 

Чжэнчжоу
Теннис
Сентябрь 2019 года
Спорт в Чжэнчжоу
Международные соревнования по теннису в Китае